Middellandse zee (zeetype)
 Middellandse Zee, de zee tussen Europa en Afrika